Molekulska formula -{C7H5NO3}- se može odnositi na:

 2-Nitrobenzaldehid
 3-Nitrobenzaldehid
 4-Nitrobenzaldehid